Lawrie ist als eine Verkleinerungsform von Lawrence, einer Variante von Laurence, ein englischer männlicher Vorname, der auch als Familienname vorkommt.

Namensträger

Vorname 

 Lawrie Reilly (1928–2013), schottischer Fußballspieler
 Lawrie Sanchez (* 1959), nordirischer Fußballspieler und -trainer

Zwischenname 

 Edward Lawrie Tatum (1909–1975), US-amerikanischer Genetiker
 William Lawrie Welsh (1891–1962), britischer Flugpionier und Luftwaffengeneral

Familienname 
 Abigail Lawrie (* 1997), schottische Schauspielerin
 Alexander Lawrie (1828–1917), US-amerikanischer Landschafts- und Porträtmaler der Düsseldorfer Schule und der Hudson River School
 Lee Lawrie (1877–1963), US-amerikanischer Bildhauer deutscher Herkunft
 Marie McDonald McLaughlin Lawrie (* 1948), schottische Popsängerin, siehe Lulu (Sängerin)
 Paul Lawrie (* 1969),  schottischer Profigolfer
 Paulaseer Lawrie (1921–1989), indischer Prediger
 Peter Lawrie (* 1974), irischer Profigolfer
 Ryan Lawrie (* 1996), britischer Musiker
 Thomas Lawrie, schottischer Fußballspieler

Sonstiges 
 Lawrie-Gletscher, Gletscher im Grahamland, Antarktika

Siehe auch 
 Laurie (Name)

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Englischer Personenname